Vouglans est un nom propre qui peut désigner :

Un hameau 
Le hameau de Vouglans, situé dans le Jura, a fusionné en 1822 avec Lect

Un barrage 
Le barrage de Vouglans

Un lac 
Le lac de Vouglans

Une personne 
Pierre-François Muyart de Vouglans, né le  à Moirans-en-Montagne, Jura, était avocat.